Rita Lee — третий сольный альбом Риты Ли, выпущенный после её разрыва с группой . Под сильным влиянием диско-саунда, который был популярен в то время, Rita Lee можно рассматривать как переходный альбом, в котором Ли отклоняется от своего фирменного стадионного рока в сторону более доступного мейнстрима. Альбом известен тем, что стал первым из многих совместных работ с её нынешним мужем Роберто де Карвальо.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы Риты Ли